Сезер — фамилия. Известные носители:
 Сезер, Ахмет Недждет (род. 1941) — десятый президент Турции.
 Сезер, Бунямин (род. 1988) — турецкий тяжелоатлет, двукратный победитель чемпионатов Европы 2011 и 2012 годов. Участник летних Олимпийских игр 2012 года.
 Сезер, Зеки (род. 1957) — турецкий политик, председатель демократической левой партии.
 Сезер, Семра (род. 1944) — турецкий преподаватель, супруга президента Турции Ахмета Недждета Сезера.
 Сезер, Эме (1913—2008) — французский (мартиникский) писатель, поэт и общественный деятель.